Carl Finnigan – calciatore inglese
Frank Finnigan – hockeista su ghiaccio canadese
Jennifer Finnigan – attrice canadese
Pat Finnigan – politico canadese

Pagine correlate
Finnegan